Jan Prokop Schaffgotsch (23. květen 1748, Praha – 8. květen 1813, České Budějovice), v letech 1786–1813 první biskup českobudějovický.

Život 
V roce 1769 se stal doktorem filozofie a v roce 1771 byl vysvěcen na kněze Od roku 1780 byl kanovníkem v Olomouci a současně i v Hradci Králové, kde krátký čas zastával i funkci generálního vikáře. Roku 1803 založil v Českých Budějovicích biskupský seminář. Jeho synovci byli Antonín Arnošt Schaffgotsche, v letech 1841–1870 6. biskup brněnský a prezident dvorské komory Josef Wallis.

Literatura 
 Rudolf Svoboda, Jan Prokop Schaaffgotsche: První biskup českobudějovický, Brno: L. Marek, 2009, 319 s. ().
 Rudolf Svoboda, Seid den Armen Zuflucht und den Kranken Hilfe, in: Michal Opatrný – Markus Lehner (Hrsg.), Theorie und Praxis der Karitativen Arbeit, Einführung in die Problematik, Praktische Reflexion und Anwendung, České Budějovice: TF JU (Edice Scientia Bd. 5), 2010, S. 10-26 ().
 Rudolf Svoboda, Typologie biskupů doby josefinismu pod žezlem habsbursko-lotrinské dynastie, in: Daniela Tinková - Jaroslav Lorman (eds.): Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství (=Studie Ústavu českých dějin Filosofické fakulty UK 1/2008), Praha: Cassablanca - FF UK, 2009, s. 301-313 (, ).
 Rudolf Svoboda, Proces založení českobudějovického biskupství v letech 1783-1789, Studia theologica 33, roč. 10, č. 3/2008, Olomouc 2008, s. 19-40 (ISSN 1212-8570).
 Rudolf Svoboda, Jan Prokop Schaaffgotsche: Duchovní směřování prvního českobudějovického biskupa v čase mezi barokem a restaurací, in: Od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy katolického osvícenství, Historie - Otázky - Problémy 2/2009, Filosofická fakulta UK, Praha 2009, s. 85-94 (ISSN 1804-1132).
 Rudolf Svoboda, Legenda o dobrém pastýři, Verba theologica 16, roč. 8, č. 1/2009, s. 24-29 (ISSN 1336-1635).
 Rudolf Svoboda, Pastores boni? Studie k tématu "rakouské osvícenství" v souvislosti se vznikem českobudějovického biskupství a činností prvních českobudějovických biskupů, in: Rudolf Svoboda - Martin Weis - Peter Zubko (eds.), Osvícenství a katolická církev, České Budějovice 2005, s. 22-43 ().
 Kurt A. Huber. In: Erwin Gatz: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648-1803, , S. 413–414
 Erwin Gatz: Bistum Budweis. In: Erwin Gatz: Die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. , S. 155–157.
 A. Kuzio-Podrucki, Schaffgotschowie. Zmienne losy śląskiej arystokracji, Bytom 2007,  (poln.)
 A. Kuzio-Podrucki, Das Haus Schaffgotsch. Das wechselvolle Schicksal einer schlesischen Adelsdynastie, Tarnowskie Góry 2009, .

Externí odkazy 
 
 Diecézní biskupové
 zápis v matrice zemřelých římskokatolické farnosti v Českých Budějovicích (zápis úplně dole)
 Životopis na encyklopedie.c-budejovice.cz

Českobudějovičtí biskupové
Kanovníci olomoucké kapituly
Jan Prokop
Narození v Praze
Narození 23. května
Narození v roce 1748
Úmrtí 8. května
Úmrtí v roce 1813
Muži
Pohřbení na Staroměstském hřbitově
Čestní občané města České Budějovice